Воскресенский район — топоним. Может обозначать:

 Существующие
 Воскресенский район (Московская область)
 Воскресенский район (Нижегородская область)
 Воскресенский район (Саратовская область)

 Упразднённые и переименованные
 Воскресенский район — район Башкирской АССР в 1937—1956 годах
 Воскресенский район — район Воронежской, Рязанской и Липецкой областей в 1934—1963 годах
 Воскресенский район — район Западной области в 1929—1932 годах
 Воскресенский район — название Истринского района Московской области в 1929—1930 годах
 Воскресенский район — район Татарской АССР в апреле-августе 1927 года